La famille Acquisti (ou Aquisti) est une famille patricienne de négociants agrégée au corps de la noblesse de Venise le  moyennant finance. Elle est originaire de Gardone Val Trompia. Elle fit fortune avec la poudre et les bombes.

L'arme des Acquisti est coupé au premier d'azur au lévrier d'argent poursuivant un lièvre du même sur une terrasse de sinople ; au second de gueules à la main senestre appaumée d'argent l'index levé.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien